XXIII турнир на Кубок России по волейболу памяти Константина Кузьмича Ревы проходил с 26 ноября по 13 декабря 2015 года с участием 15 российских команд и одной команды из Белоруссии. Обладателем Кубка второй год подряд и пятый раз в истории стал казанский «Зенит».

Система соревнования 
Розыгрыш Кубка проводился в два этапа. В турнире участвовали 14 команд российской Суперлиги и две команды, получившие wild card от Всероссийской федерации волейбола — «Локомотив-Изумруд» из высшей лиги «А» и чемпион Белоруссии «Строитель».

На предварительном этапе команды распределены на 4 группы «змейкой» в соответствии с их положением в чемпионате России-2014/15. В финальный этап, который прошёл в формате «Финала четырёх», вышли победители групп предварительного этапа. Жеребьевка полуфинальных пар состоялась 1 декабря.

Предварительный этап

Группа A (Казань)

Группа Б (Белгород)

Группа В (Москва)

Группа Г (Новосибирск)

Финальный этап в Калининграде

Полуфиналы 
12 декабря

Матч за 3-е место 
13 декабря

Финал

См. также 
 Чемпионат России по волейболу среди мужчин 2015/2016

Примечания

Ссылки 
 Положение о Кубке России по волейболу 2015 года среди мужских команд памяти Константина Ревы
 Результаты на сайте Всероссийской федерации волейбола

 

2015 год в волейболе